Балая́н () — вірменське прізвище.

Відомі носії 
 Балаян Вазген Христофорович (нар. 1927 р.) — письменник, журналіст, громадський діяч, краєзнавець, член Національної спілки журналістів України
 Балаян Валерій Вазгенович (* 1960) — кінорежисер і сценарист, член Спілки кінематографістів РФ та Національної спілки кінематографістів України
 Балаян Володимир (* 1958 — † 1992) — активний учасник Карабаського конфлікту
 Балаян Зорій Айкович (* 1935) — вірменський письменник, політичний і громадський діяч, співголова Міжнародної екологічної організації «Байкальській рух»
 Балаян Роман Гургенович (* 1941) — український кінорежисер, сценарист і продюсер вірменського походження

Див. також 
 Балаянц
 Балаянов

Вірменські прізвища